Ла-Шапе́ль-Ара́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Руана, 55 км на захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Шапель-Аран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Аран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер